Kiowa County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Kiowa County, Colorado 
 Kiowa County, Kansas 
 Kiowa County, Oklahoma